Брайс Эндрю Митчелл  (; род. 4 октября 1994 год, Сирси, Арканзас, США) — американский профессиональный боец ​​смешанных единоборств. В настоящее время он выступает в полулегком весе Ultimate Fighting Championship. Митчелл появился в реалити-шоу The Ultimate Fighter: Undefeated. Занимает 11 строчку официального рейтинга UFC в полулегком весе.

Биография 
Митчелл родился и вырос в Кэботе, штат Арканзас, и учился в средней школе Кэбота. Он играл в нескольких видах спорта, включая баскетбол за университетскую команду и борьбу, в которой он занял второе место на чемпионате штата 7A в качестве юниора и четвёртое место в чемпионате штата 6A в качестве старшего. После школы Митчелл переехал в Сирси, штат Арканзас, чтобы поступить в Университет Хардинга.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств США